Gostun – wieś w Bułgarii
 Gostun – wieś w Serbii